Shūrlūkh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūrlūkh (källa i Iran), Khorasan, 
 Shūrloq (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar